De 5 kilometer langlaufen bij de vrouwen tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op dinsdag 17 januari 2012. Het was een wedstrijd in de klassieke stijl. De Russische Anastasia Sedova won het goud.

Uitslag 

Olympische Jeugdwinterspelen 2012
Olympische Jeugdwinterspelen